Григорий Дмитриевич Ширков (род. 1952) — советский и российский -ядерщик, специалист в области ускорителей заряженных частиц и источников многозарядных ионов, член-корреспондент РАН (2003).

Сын Д. В. Ширкова (1928—2016), советского и российского физика-теоретика, академика РАН (1994).

Биография 

Родился 11 августа 1952 года в городе Сарове Горьковской области (сейчас это Нижегородская область).

С 1969 по 1971 годы — учёба на физическом факультете Новосибирского государственного университета, а в 1976 году — окончил физический факультет МГУ.

С 1976 года — работает в Объединённом институте ядерных исследований г. Дубна (ОИЯИ), пройдя путь от научного сотрудника до начальника научно-экспериментального отдела ускорительных систем Лаборатории физики частиц ОИЯИ, с 2003 года — Главный инженер ОИЯИ.

В 1982 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Накопление ионов в электронных кольцах коллективного ускорителя».

В 1993 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Теория накопления ионов в источниках многозарядных ионов».

В период с 1993 по 1995 годы — научный исследователь ЦЕРН.

В 1997 году — утвержден в звании профессора.

В 2003 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области ускорителей заряженных частиц и источников многозарядных ионов.

Ведёт теоретические и экспериментальные исследования источников многозарядных ионов, а также с динамику и транспортировку многокомпонентных пучков заряженных частиц.

Разработчик теории и методики математического моделирования получения и накопления ионов в ионных источниках, основанных на последовательной ионизации электронным ударом, предложил метод ионного охлаждения (1984), который до сих пор является наиболее эффективным и широко применяемым в мире методом увеличения выхода многозарядных ионов в ионных источниках разных типов.

Сформулировал теорию накопления ионов в электронных кольцах коллективного ускорителя тяжелых ионов (КУТИ).

Под его руководством была разработана библиотека программ МСС для численного моделирования и оптимизации каналов транспортировки многокомпонентных ионных пучков, основанная на методе крупных частиц.

С 1999 по 2001 годы — руководитель проекта Международного научно-технического центра «Численное моделирование и оптимизация накопления и получения многозарядных ионов в ионных источниках» (ОИЯИ, Дубна — ВНИИЭФ, Саров — RIKEN, Япония), целью которого было создание первой в мире библиотеки программ на основе метода крупных частиц для трехмерного моделирования многокомпонентной плазмы в ECR источниках ионов.

Под его руководством проведена серия исследований на ECR источниках в Германии и Японии, им был предложен новый метод лазерной инжекции в ECR источник, который значительно расширяет его свойства.

Педагогическая деятельность:
 Доцент кафедры физики Волжского Высшего Военного Строительно-технического училища (1988—1992);
 Профессор кафедры САУ Международного Государственного университета Дубна (с 1997 года);
 Профессор кафедры «Электроника физических установок» МИРЭА (с 2003 года).

Примечания

Ссылки 
 
 О нём // мой город Дубна
 О нём // Инф. архивы РАН.
 

Преподаватели РТУ МИРЭА
Физики-ускорительщики